10-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2000-2001 годах с участием 11 клубов. Чемпионом во второй раз подряд стал ФК «Шамкир» из одноимённого города.

Детали чемпионата 
 Регулярный чемпионат стартовал 5 августа 2000 года и завершился 5 мая 2001 года.
 Для выявления победителя турнира 15 мая 2001 года в Сумгаите на стадионе имени Мехти Гусейнзаде был проведен «золотой матч» между ФК «Шамкир» и бакинским «Нефтчи», в котором шамкирцы победили «нефтяников» со счётом 1:0. Чемпион был определён в результате автогола бакинца Арифа Асадова на 21-й минуте встречи. На игре присутствовало 12000 зрителей.
 Из-за того, что «Шахдаг» в связи с тяжёлым финансовым положением отказался от участия во втором круге чемпионата, во всех оставшихся матчах ему были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.
 Вместо «АНС Пивани», отказавшегося от участия в турнире в связи с плохим финансовым положением, свое место в чемпионате сохранил «Хазар Университети».
 Сумгаитский «Кимьячи», который должен был стать 12-й командой чемпионата, также отказался от участия, сославшись на то, что не смог хорошо подготовиться к началу сезона.

Итоговая таблица

Результаты 
 Жирным шрифтом выделены матчи, в которых были зафиксированы технические результаты.

Лучший бомбардир: Паша Алиев («Динамо-Бакылы») — 13 мячей.

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». ISBN 9952-8074-2-1

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2000 году
2001 год в Азербайджане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001